Varazes (conde) — general bizantino do 
 Varazes (tribuno) — general bizantino do 
 Varaz Vezur — general sassânida do 
 Varazes de Palúnia — príncipe armênio do séculos VI-VII
 Varazes Gregório — rei da Albânia no 

Desambiguações de antropônimos